Löts landskommun kan syfta på:

Löts landskommun, Uppland
Löts landskommun, Öland